«Вверх по лестнице, ведущей вниз» () — художественный фильм, экранизация одноимённого романа Бел Кауфман. Был включен в 5-й Московский международный кинофестиваль, на котором Сэнди Деннис получила приз за лучшую женскую роль.

Сюжет 
Фильм рассказывает о молодой учительнице, мисс Барретт, которая после окончания колледжа попадает в среднюю школу «Кэлвин Кулидж», находящуюся в неблагополучном районе. Отношения учителей и учеников складываются очень непросто, и тем и другим приходится иногда идти против системы. Большинство учителей пытаются добиться успеха, удерживая в классе хоть какую-то видимость цивилизации.

В ролях

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы-драмы США
Фильмы Роберта Маллигана
Молодёжные фильмы
Фильмы США 1967 года
Экранизации литературных произведений
Фильмы об учителях
Фильмы о школе
Независимые фильмы США